Toto je seznam měst v Malajsii.

Zdaleka největší aglomerací v Malajsii je Kuala Lumpur, kde 1. ledna 2006 žilo 6 527 057 obyvatel, což představuje asi čtvrtinu obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 100 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 14. srpna 1991 a 5. července 2000, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2006 a správní jednotky (spolkové státy), do nichž města náleží. Města Kuala Lumpur (hlavní město), Putrajaya (sídlo vlády, 41 070 obyvatel) a Labuan (73 664 obyvatel) představují samostatná federální teritoria a nepatří do žádného státu. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí
 Seznam měst na Filipínách
 Seznam měst v Indonésii
 Seznam měst v Thajsku
 Seznam měst ve Vietnamu

Externí odkazy 
 Department of Statistics, Malaysia
 World Gazetteer - počty obyvatel malajsijských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel malajsijských měst v historii

Malajsie
 
města